чето такое

 Сейм Королевства Польского
 Сейм Великого княжества Литовского
 Сейм Речи Посполитой